Ode to April – wiersz irlandzkiego poety i dramaturga Aubrey de Vere’a (1788-1846), ojca Aubreya Thomasa de Vere’a, opublikowany w 1823 w tomiku The Duke of Mercia: an Historical Drama. The Lamentation of Ireland, and Other Poems. Wiersz był wydrukowany również w The Eclectic Review. 

Sweet April month! that, like a gentle maid,
Com'st with a changeful look, as half afraid,
With all thy train of buds, young Flora's daughters,
And balsam-breathing airs, and bubbling waters;
Now walking brightly through the sunny hours,
Now, shadowy, hid behind a veil of showers:
Oh! how I love thy blush of delicate bloom,
And that young breath of thine of faint perfume —

Przypisy

Bibliografia 
 
Irlandzkie utwory literackie
Utwory literackie z 1823